Тирановка — название населенных пунктов на Украине:

 Тирановка — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Тирановка — до 1946 г. название села Прислуч в Полонском районе Хмельницкой области.